Gerda Bikales (1931-), enseignante américaine, qui en 1943 est une jeune réfugiée juive allemande vivant illégalement à Lyon avec sa mère, les deux étant sauvées de la déportation lors de la Rafle de la rue Sainte-Catherine à Lyon, par Germaine Ribière, Juste parmi les Nations. Elle est l'épouse de Norbert M. Bikales
 Norbert M. Bikales (1929-), chimiste américain, né en Allemagne, de parents d'origine polonaise, survivant de la Shoah en France, époux de Gerda Bikales

Patronyme juif